Приз Лестера Патрика () — вручается за выдающиеся заслуги и вклад в хоккей в Соединённых Штатах Америки. Не является призом НХЛ, поскольку награждаются игроки, тренеры, официальные лица, судьи, команды и другой персонал не только НХЛ. Приз назван в честь Лестера Патрика (1883-1960 гг.), игрока и тренера Нью-Йорк Рейнджерс.

На сегодняшний день Приз вручался 108 раз. За это время его получила одна женская команда - Олимпийская сборная США 1998 года (в 1999 г.) и одна женщина - Кэмми Гранато (в 1999 г. в составе сборной и в 2007 г. индивидуально).

Победители 
† — Награждён посмертно.

См. также 
Список наград Национальной Хоккейной Лиги

Ссылки 
Lester Patrick Trophy

Награды НХЛ